Abecedarium kan syfta på:
Abecedarium – varje rad eller strof börjar med en ny bokstav i alfabetisk följd, se alfabetisk poesi
Abecedarium (lexikon) – ett engelskt humorlexikon utgivet 1552 av Richard Huloet